Ejército Nacional o Ejército nacional puede hacer referencia:
 al Ejército «nacional», el ejército del bando rebelde durante la Guerra Civil Española, dirigido durante la mayor parte del conflicto por el general Franco;
 al Ejército Nacional o Ejército del País, principal movimiento de resistencia polaco contra la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial y probablemente el mayor de Europa;
 al Ejército Nacional (Argentina), ejército de tierra de Argentina; o
 al Ejército Nacional (Uruguay), ejército de tierra de Uruguay y rama terrestre de sus Fuerzas Armadas.